Изабелла Ибелин: Изабелла Ибелин (королева Кипра)
 Изабелла Ибелин (1252—1282)